Arapkir (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Arapkir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Arapkir